Das Patrozinium des heiligen Urban I. tragen folgende Kapellen und Kirchen:

Deutschland 
Baden-Württemberg
 St. Urban in Freiburg im Breisgau
 St. Urbanus in Neckargerach-Guttenbach
 St. Urban in Ostrach-Tafertsweiler
 St. Urban in Rheinfelden-Herten
 St. Urban in Schonach im Schwarzwald
 St. Urban in Schwäbisch Hall (eigentlich Marienkirche, historische Fehldeutung Eccl. S. Urb. = Ecclesia Suburbana, Vorstadtkirche)
 St. Clemens und St. Urban in Schwörstadt
 St. Urban in Tannheim-Egelsee

Bayern
 Filialkirche St. Urban in Bamberg
 Pfarrkirche St. Urban in Döckingen
 Filialkirche St. Urban in Mittbach
 Filialkirche St. Gumbertus und Urban in Ottenhofen
 Filialkirche St. Urban in Palsweis
 Pfarrkirche St. Urban in Schöffelding
 Pfarrkirche St. Urban und Nikolaus Schröding
 Filialkirche St. Urban in Wifling

Niedersachsen
 St. Urban in Benniehausen
 Urbankirche in Bissendorf-Holte
 St.-Urban-Kirche in Dedenhausen
 St.-Urbanus-Kirche in Dorum
 Heersum: St.-Urbani-Kirche in Holle
 St.-Urban-Kirche in Klein Ilsede
 St. Urbanus in Mehle
 St. Urbani (Munster) in Munster (Örtze)

Nordrhein-Westfalen
 St.-Urbanus-Kirche in Arnsberg-Voßwinkel
 St. Urbanus in Bad Driburg-Herste
 St. Urbanus in Bad Sassendorf-Weslarn
 St. Urbanus in Dorsten-Rhade
 Urbanuskapelle in Düren-Derichsweiler
 St. Urbanus in Ense-Bilme
 St. Urbanus (Huckarde) in Dortmund-Huckarde
 St. Urban in Gangelt-Birgden
 Propsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer
 St. Urban in Herdecke, Ortsteil Ende
 St. Urbanus in Kevelaer-Winnekendonk
 St. Urbanus in Kreuzau, Ortsteil Winden
 St. Dionysius und Urban in Paderborn-Elsen
 St. Urban in Senden-Ottmarsbocholt
 St. Urban in Titz, Ortsteil Mündt

Rheinland-Pfalz
 Filialkirche St. Urban und St. Wendelin in Ammeldingen an der Our
 Filialkirche St. Urban in Gau-Heppenheim
 St. Urban (Gindorf)

Sachsen
 St. Urban in Meißen-Cölln
 St.-Urban-Kirche in Wantewitz

Schleswig-Holstein
 St.-Urban-Kirche in Borsfleth

Thüringen
 St. Urban (Mendhausen) in der Stadt Römhild
 St. Urban (Oelsen) in der Gemeinde Krölpa

Österreich 
Burgenland
 Filialkirche Riedlingsdorf
Kärnten
 Pfarrkirche St. Urban bei Feldkirchen
Niederösterreich
 Pfarrkirche Brunnkirchen
 Pfarrkirche Pisching
Steiermark
 Urbani-Kapelle, Ratsch an der Weinstraße

Schweiz 
 Kloster St. Urban, Klosterkirche in Pfaffnau, Kanton Luzern
 Katholische Pfarrkirche St. Urban in Winterthur, Kanton Zürich

Slowenien 
 Sveti Urban, Bergkapelle bei Dravograd in der Koralpe (Košenjak)

Einzelnachweise 

Urbanus